AOQ steht für:
 Association des ophtalmologistes du Québec, Berufsverband in Québec
 Association d'orthopédie du Québec, Berufsverband in Québec
 Heliport Aappilattoq (Upernavik) (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz im nordwestlichen Grönland

Abkürzung